Fajksowa Czuba (słow. Faixova) – szczyt w Tatrach Bielskich
 Fajksowa Przełęcz (słow. Faixova) – przełęcz w Tatrach Bielskich